Muqadas Farooq Awan (Urdu: مقدس فاروق اعوان; nacida el 6 de junio de 1995) es una periodista, columnista y editora de noticias paquistaní. Comenzó su carrera como freelance antes de convertirse en periodista profesional.

Carrera 
Farooq Awan Muqadas nació el 6 de junio de 1995. Se hizo popular debido a sus notables columnas. Actualmente está asociada con Urdupoint como editora de noticias y escritora de artículos. Estuvo asociada a diferentes revistas como productora de contenido y subeditora. Su columna apareció en Nawaiwaqt, Samaa_TV y muchos otros periódicos importantes. Ella es una de las primeras periodistas que reaccionó a la cuenta pirateada del ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan.

Referencias

Periodistas de Pakistán